Die mit Abstand größte Agglomeration in Estland ist Tallinn mit einer Einwohnerzahl von 521.313 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich rund 40 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte und Gemeinden über 3.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 17. Januar 1979, 12. Januar 1989, 31. März 2000, 31. Dezember 2011 und 31. Dezember 2021 des Amtes für Statistik Estlands sowie der Landkreis (estnisch pl. maakonnad, sing. maakond), zu dem die Stadt beziehungsweise Gemeinde gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – das geografische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Liste deutscher Bezeichnungen estnischer Orte

Weblinks 
 Statistical Office of Estonia
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Estlands
 Interaktive Karte (estnisch, „otsi“ heißt „suche“)

Estland
!